Voici la liste des planètes mineures numérotées de 460001 à 461000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 460001 à 461000

460001-460100

460101-460200

460201-460300

460301-460400

460401-460500

460501-460600

460601-460700

460701-460800

460801-460900

460901-461000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000